Adolphe Drion du Chapois (1831-1914), industriel et homme politique belge ;
 Ernest Drion du Chapois (1869-1942), homme politique belge, fils du précédent ;
 Claudine Drion (née en 1960), femme politique belge ;
 Marie Drion (née en 1996), comédienne française ;
 Maximilien Drion (né en 1997), coureur de fond et skieur-alpiniste belge ;
 Prosper Drion (1822-1906), sculpteur belge.

Voir aussi 
 Maxime Dryon (1843-1921), homme politique belge.

Lien externe 
 

Patronyme alsacien
Patronyme belge
Patronyme lorrain